

Littérature 
 Daphnis et Chloé est un roman grec de Longus

Danse et opéra 
 Daphnis et Chloé est un opéra pastoral de Joseph Bodin de Boismortier (1747)
 Daphnis et Chloé est un opéra-bouffe de Jacques Offenbach sur un livret de Clairville et Jules Cordier
 Daphnis et Chloé est une musique de ballet composée par Maurice Ravel pour les Ballets russes
 Daphnis et Chloé est un ballet créé par Benjamin Millepied avec l'Opéra de Paris en 2014.
 Daphnis é Chloé ballet de Jean-Claude Gallotta (1982 et recréation 2011)

Cinéma et télévision 
 Daphnis et Chloé est un film grec d'Oréstis Láskos (1931)

Peinture 
 Daphnis et Chloé est un tableau de Jean Nicolas Laugier
 Daphnis et Chloé est un tableau de Théodore Caruelle d'Aligny

Voir aussi